Десантные катера на воздушной подушке проекта 1209 «Омар»  — код НАТО — Utenok — серия советских высокоскоростных  десантных катеров на воздушной подушке  Советского ВМФ.

Относятся к кораблям 4-го ранга.

Краткая история создания 

Корабль создан в конце 1979 года как дальнейшее развитие десантных катеров типа «Скат». Главные конструкторы — Ю. П. Семенов и Ю. М. Мохов. Поскольку он не мог транспортировать технику и крупные грузы, было построено только 2 корабля.

Описание 
 Масса катера — 54 т;
 Максимальная скорость — 60 уз;
 Вооружение — спаренный 12,7-мм пулемёт «Утёс-М» и гранатомет БП-30;
 Энергетическая установка — газотурбинный двигатель мощностью 6000 кВт;
 Дальность плавания — 300 миль, вместимость — 60/75 десантников или 6 т груза.

Литература 
 [zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1998-04--num18 Техника-молодёжи, 4/1998, с. 16-17]

Ссылки 
 Десантные катера: от «Ската» до «Зубра»

Десантные катера СССР/России
Десантные катера на воздушной подушке